Pruitt steht für:

 Pruitt (Arkansas), Ort im Newton County

Pruitt ist der Familienname folgender Personen:
 Basil A. Pruitt (1930–2019), US-amerikanischer Chirurg
 Carl Pruitt (1918–1977), US-amerikanischer Jazz- und R&B-Musiker
 Gabe Pruitt (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jordan Pruitt (* 1991), US-amerikanische Popsängerin
 Nigel Pruitt (* 1995), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler
 Ralph Pruitt (1925–1986), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker
 Rob Pruitt (* 1964), US-amerikanischer Maler und Objektkünstler
 Scott Pruitt (* 1968), US-amerikanischer Anwalt und Politiker
 Steven Pruitt (* 1984), US-amerikanischer Wikipediaautor

Siehe auch:

 Pruitt-Igoe